Bei den World Games 2009 in der taiwanischen Hafenstadt Kaohsiung wurden vier Wettbewerbe im Billard ausgetragen. Sie fanden vom 22. bis 26. Juli 2009 im Chung Cheng Martial Arts Stadium statt.

Medaillenübersicht

9-Ball Damen

9-Ball Herren

Dreiband Herren

Snooker Herren

Einzelnachweise 

Billard
2009
Karambolageveranstaltung 2009
Poolbillardveranstaltung 2009
Snookerveranstaltung 2009
Billardturnier in Taiwan